Ronchères ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Ronchères (Aisne)
 Ronchères (Yonne)